

Persone 
 Adam Rooney – calciatore irlandese
 Giaan Rooney – nuotatrice australiana
 Joe Don Rooney – chitarrista statunitense
 John Rooney – calciatore britannico
 Mickey Rooney – attore statunitense
 Sean Rooney – pallavolista statunitense
 Wayne Rooney – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico

Musica 
 Rooney – gruppo musicale statunitense
 Rooney – album dell'omonima band del 2003